Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Antukový turnaj v kolumbijské metropoli Bogótě představoval premiérový ročník.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvyšší hráč na okruhu ATP Tour, 208 cm vysoký Chorvat Ivo Karlović, když ve finále zdolal kolumbijského tenistu Alejandra Fallu ve dvou setech 6–3 a 7–6.

Karlović tak získal první titul od travnatého Nottingham Open, konaného v červnu 2008, a celkově pátý kariérní z dvouhry. Na kurty se vrátil v červenci po tříměsíční pauze způsobené virovou meningitidou.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Kevin Anderson (semifinále)
  Igor Sijsling (2. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Adrian Mannarino (čtvrtfinále)
  Santiago Giraldo (čtvrtfinále)
  Aljaž Bedene (1. kolo)
  Xavier Malisse (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2013